USS Ringgold je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Ringgold (DD-89) 
 USS Ringgold (DD-500)

Ringgold